Val Fernandes (São Paulo, 1958. március 24. –) brazil születésű amerikai labdarúgó.

További információk 
Val Fernandes adatlapja a nasljerseys.com oldalon 

1958-ban született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil származású amerikaiak
Amerikai labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek
São Pauló-iak